Леветцов — немецкая фамилия:

 Леветцов, Альберт фон (1827—1903) — германский политический деятель
 Леветцов, Ульрика фон (1804—1899) — последняя любовь немецкого поэта Иоганна Вольфганга Гёте